A 2019-es MotoGP spanyol nagydíjat május 3. és 5. között rendezték. A MotoGP-t Marc Márquez, a Moto2-t Lorenzo Baldassarri, míg a Moto3-at Lorenzo Dalla Porta nyerte meg.

Eredmények

MotoGP

 Andrea Iannone egy szabadedzésen szerzett sérülése végett visszalépett a versenyből.

Moto2

 Khairul Idham Pawi eltörte az egyik ujját a pénteki szabadedzésen, így visszalépett a versenyből.

Moto3

 Dennis Foggia 3 másodperces büntetést kapott pályaelhagyásért.
 Tony Arbolino 3 másodperces büntetést kapott pályaelhagyásért.

A világbajnokság állása a verseny után
MotoGP 

Moto2 

Moto3

További információk

Motorversenyzés Spanyolországban
Andalúzia

spanyolország